Kantang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trang, Thailanda, cu o populație de 84.285 de locuitori și o suprafață de 612,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 83 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Trang